Игорь Олегович Гераськин (род. 1998) — российский хоккеист. Воспитанник клинской школы хоккея. В подростковом возрасте перебрался в мытищинский «Атлант» и считается выпускником этой школы. На данный момент является игроком Континентальной Хоккейной Лиги защищает цвета команды «Северсталь». Является одним из самых низкорослых игроков лиги с ростом 165 сантиметров. Участник экспериментального проекта Молодёжной Хоккейной Лиги в сезоне 2015—2016 годов, игрок команды U18 (команда существовала всего год).

Биография 
В детстве и юношеском возрасте Игорь играл за местный клуб «Клин спортивный». В подростковом возрасте перебрался в Мытищи в команду «Атлант». Являлся лидером во всех детских командах, в которых он играл, всегда подавал большие надежды.

Начиная с сезона 2017/18 играет в КХЛ за череповецкую «Северсталь», в 20 лет стал самым молодым капитаном команды в истории Континентальной Хоккейной Лиги. Участник одного из матчей звёзд КХЛ.

Статистика 

В свой последний полноценный сезон в Молодёжной Хоккейной Лиге защищая цвета «Алмаза», Игорь сыграл 42 игры и набрал 53 очка (15+38) по системе гол+пас.

В дебютном сезоне в Континентальной Хоккейной Лиге за «Северсталь» он сыграл 20 игр и набрал 7 очков (1+6) по система гол+пас, далее Игорь прогрессировал и во втором сезоне набрал 17 очков (6+11) и отыграл целый 61 матч. В крайнем для Игоря сезоне 19/20, он был один из лидеров «Северстали» и набрал 23 очка (9+14) в регулярном чемпионате, в плей-офф клуб Игоря пробиться не сумел.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты России
Игроки ХК «Северсталь»